Nordhausen bezeichnet:

 die Stadt Nordhausen in Thüringen
 den thüringischen Landkreis Nordhausen
 Nordhausen (Nordheim), einen Ortsteil der Gemeinde Nordheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Nordhausen (Ostercappeln), einen Ortsteil der Gemeinde Ostercappeln, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Nordhausen (Unterschneidheim), einen Ortsteil der Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 eine Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin im Elsass, siehe Nordhouse
 Narost (ehemals Nordhausen im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), ein Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Gmina Chojna

Nordhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Nordhausen, Thüringer Adelsgeschlecht
 Anton Nordhausen (1928–2013), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Engelbert von Nordhausen (* 1948), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Frank Nordhausen (* 1956), deutscher Journalist und Buchautor
 Helga Nordhausen (1929–2012), deutsche Autorin
 Hilka Nordhausen (1949–1993), deutsche Künstlerin
 Max Nordhausen (1876–1963), deutscher Botaniker an der Universität Marburg
 Michael Nordhausen (1915–2003), deutscher Franziskanerpater
 Peter Nordhausen († 2012), deutscher Manager
 Richard Nordhausen (1868–1941), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:

 Nordhaus
 Nordhusen
 Nordshausen